Чемпионат Нидерландов по шашкам среди мужчин 2016 года () прошёл с 7 по 16 апреля в городе Энсхеде по круговой системе в 11 туров.

12 участников. Чемпион страны Рул Бомстра решил не участвовать, чтобы сосредоточиться к матче за титул чемпиона мира с Яном Грунендейком в 2016 году .

 — Александр Балякин

 — Бен Провост

 — Ауке Схолма

Ход турнира 
В первом туре были две результативные партии и вперед вырвались MF Бен Провост и новичок Niek Kuijvenhoven. После 2-го тура по 3 очка имели Балякин, Провост и  Схолма - в таком пелетоне они дошли до финиша. Ник, проиграв Балякину в 2 туре, более не включался в борьбу за призовое место. Но именно его ничья с Провостом в заключительном туре лишила Бена чемпионства. В итоге победителем стал Александр Балякин с 14 очками в 11 партиях. Бен Провост также закончил с 14 очками, но имел меньший баланс плюс-минус ничьих. Второй год подряд Ауке Схолма стал третьем, на этот раз отстав всего на 1 балл.

Результаты

Ссылки 
 чемпионата
 Итоговое положение с турнирной таблицей

Примечания 

Спорт в Нидерландах в 2016 году
2016 год в шашках
Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Спортивные соревнования в Энсхеде
Апрель 2016 года